

Geografia
 Pogány – comune dell'Ungheria situato nella provincia di Baranya

Persone
 Esteban Pogany (1954) – ex calciatore argentino
 Gábor Pogány (1915-1999) – direttore della fotografia ungherese naturalizzato italiano
 József Pogany (1882-1955) – calciatore ungherese